Osoby:
 Adolf Gross (1862–1936) – polski prawnik 
 Alfons Gross (1916–?) – niemiecki zbrodniarz nazistowski
 Alfred J. Gross (1918–2000) – amerykański przedsiębiorca
 Andrew Gross (ur. 1952) – amerykański pisarz
 Andrzej Gross (ur. 1953) – polski polityk
 Christian Gross (ur. 1954) – szwajcarski piłkarz i trener piłkarski
 Daniel Bernard Gross (1866–1942) – polski adwokat
 David Gross (ur. 1941) – amerykański fizyk, laureat Nagrody Nobla
 Edmund Gross (1887–1951) – polski żołnierz
 Emil Gross (1869–1940) – polski dziennikarz, tłumacz literatury pięknej
 Fabius Gross (1906–1950) – austriacki zoolog, protistolog
 Feliks Gross (1906–2006) – polski socjolog
 Feliks Gross-Korczyński (1896–1978) – polski żołnierz
 Hannah Gross (ur. 1990) – kanadyjska aktorka
 Hans Gross (1847–1915) – austriacki prawnik
 Heinrich Gross (1713–1765) – rosyjski dyplomata
 Irena Grudzińska-Gross (ur. w 1946) – polska historyk literatury
 Jan Gross (1934-2010) – polski fraszkopisarz
 Jan Gross (1938–2014) – polski duchowny luterański 
 Jan Tomasz Gross (ur. 1947) – polsko-amerykański socjolog i historyk
 Kazimierz Gross (1900–1925) – polski wojskowy
 Lance Gross (ur. 1981) – amerykański aktor
 Larry Gross (ur. 1953) – amerykański scenarzysta
 Ludwik Gross (1904–1999) – polski wirusolog
 Magdalena Gross (1891–1948) – polska rzeźbiarka żydowskiego pochodzenia.
 Michael Gross (ur. 1947) – amerykański aktor
 Mikołaj Gross (1898–1945) – niemiecki działacz społeczny, błogosławiony Kościoła katolickiego
 Natan Gross (1919–2005) – polsko-izraelski scenarzysta, reżyser i producent
 Otto Gross (1877–1920) – austriacki psychiatra, psychoanalityk i anarchista
 Paul Gross (ur. 1959) – kanadyjski aktor, producent i reżyser
 Roman Gross (1928–2014) – polski lekarz
 Stanislav Gross (1969–2015) – czeski polityk, Premier Czech
 Stanisław Gross (1903–1976) – polski adwokat i działacz socjalistyczny
 Stéphanie Gross (ur. 1974) – niemiecka zapaśniczka 
 Yoram Gross (1926–2015) – australijski twórca filmów animowanych
 Zygmunt Gross (1903–1995) – polski adwokat

Inne:
 (33800) Gross – planetoida

Zobacz też:
 gros
 Groß